

Patronyme
 Norbert Trieloff, (1957- ) était un footballeur est-allemand.
 Otto Trieloff, (1885-1967), fut un athlète allemand.

Homonymie
Homonymie de patronyme